Gudkow bezeichnet:
 Lawotschkin LaGG-3#Projekte, Flugzeugtypen

Gudkow ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Andrejewitsch Gudkow (1918–1992), russischer Mathematiker
 Gennadi Wladimirowitsch Gudkow (* 1956), russischer Politiker
 Jan Michailowitsch Gudkow (* 2002), russischer Fußballspieler
 Lew Dmitrijewitsch Gudkow (* 1946), russischer Soziologe
 Michail Iwanowitsch Gudkow (1904–1983), russischer Luftfahrtingenieur

Siehe auch
 Gudkowa
 Gudkowo (Kaliningrad)